Juppulasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Juppulasaari (ö, lat 63,43, long 30,23), Norra Karelen, Pielisen Karjala, 
 Juppulasaari (ö, lat 63,40, long 30,57), Norra Karelen, Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar